Ерсенджан:

 Ерсенджан — місто на півдні Ірану, в провінції Фарс.
 Ерсенджан — одна із 24 областей (шахрестанів) іранської провінції Фарс.